Ludovic al II-lea se poate referi la:

Ludovic al II-lea al Franței
Ludovic al II-lea al Ungariei si Boemiei
Ludovic al II-lea al Sfântului Imperiu Romano-German
Ludovic al II-lea al Bavariei